Bolsa (acessório) - onde pequenos objetos variados são guardados.
 Bolsa amniótica - bolsa que contém o líquido amniótico, que tem a função de proteger o embrião durante seu desenvolvimento.
 Bolsa de valores - local onde investidores se reúnem para negociar ações.
 Bolsa de estudo - quantia recebida por estudante, mediante a realização de certa atividade, ou frequência em curso.
 Bolsa (Gotemburgo) - edifício municipal de Gotemburgo, Suécia.

Ver também
 Bouça
 Borsa

Desambiguação